Соревнования по бегу на 400 метров с барьерами у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 1, 2 и 4 октября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующей чемпионкой мира в беге на 400 метров с барьерами являлась Кори Картер из США.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 56,00. Для участия в чемпионате мира спортсменки должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 40. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) получили:
 Кори Картер — как действующая чемпионка мира
 Сидни Маклафлин — как победительница Бриллиантовой лиги 2019 года
Обе спортсменки представляли США, поэтому американская федерация имела возможность заявить только одну из них вне национальной квоты (3 человека).

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 4 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 5 забегах вышли 39 легкоатлеток.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 400 метров с барьерами у женщин состоялся 4 октября 2019 года. В борьбе за победу сошлись две американки, Далайла Мухаммад и Сидни Маклафлин. В июле 2019 года их противостояние на отборочном чемпионате США привело к новому мировому рекорду, автором которого стала Мухаммад — 52,20. Спустя более двух месяцев история повторилась в Дохе. Американки быстро заработали преимущество над остальными участницами финала. 20-летняя Маклафлин видела спину Мухаммад и старалась поддерживать её скорость, однако та сохранила за собой преимущество до финишной линии. Чемпионка показала результат 52,16 и, таким образом, побила собственный мировой рекорд. Маклафлин показала третий результат в истории — 52,23. Обе бегуньи из США превысили прежнее мировое достижение россиянки Юлии Печёнкиной (52,34), которое держалось до июля 2019 года.

Другие спортсменки оказались далеки от дуэта лидеров: отрыв между первым и третьим местами (1,58 с) оказался самым большим в истории финалов чемпионатов мира в этом виде. Бронзовую медаль завоевала Рушель Клейтон из Ямайки, Леа Шпрунгер финишировала четвёртой с рекордом Швейцарии (54,06).

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег с барьерами на чемпионатах мира по лёгкой атлетике